Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 259 dans le monde.

 Route fédérale 259 en Allemagne
 Route nationale 259 en Argentine
 Route 259 au Québec, Canada
 Route régionale 259 en Finlande
 Route départementale 259 en Gironde, France